Мале, также маале, — омотский язык, на котором говорят в регионе реки Омо в Эфиопии.

Согласно переписи 2007 года, на языке говорят 94 700 человек.

Носители языка всячески поддерживают его развитие, несмотря на вытеснение более популярными языками, такими как амхарский.

Письменность на эфиопской графической основе:

Примечания 

Языки Эфиопии
Языки Африки
Афразийские языки
Омотские языки